Bettino Ricasoli, een Italiaans staatsman
 Ricasoli (Montevarchi), een plaats in de Italiaanse gemeente Montevarchi